Мі́сячне ся́йво — назва кількох мистецьких творів:
 «Місячне сяйво» () — новела французького письменника Гі де Мопассана;
 «Місячне сяйво» () — збірка новел Гі де Мопассана;
 «Місячне сяйво» () — п'єса Клода Дебюссі з Бергамаської сюїти;
 «Місячне сяйво» () — фільм режисера Єжи Сколімовського (1982);
 «Місячне сяйво» () — американський фільм режисера Баррі Дженкінса (2016).

Див. також 
 Агентство «Місячне сяйво» () — популярний американський детективний серіал за участю Брюса Вілліса та Сибілл Шеперд;